Алекса́ндр Дми́триевич Петро́в:
 Петров, Александр Дмитриевич (1794—1867) — русский шахматист, шахматный теоретик и литератор.
 Петров, Александр Дмитриевич (1895—1964) — советский химик-органик, член-корреспондент АН СССР.
 Петров, Александр Дмитриевич (род. 1999) — российский фигурист-одиночник.